Wolkonsky steht für:
 Villa Wolkonsky, Botschaftsresidenz in Rom

Wolkonski steht für:
 Wolkonski (Adelsgeschlecht), ein russisches Fürstengeschlecht

Wolkonski ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Michailowitsch Wolkonski (1866–1934), russischer Fürst, Generalstabsoffizier und katholischer Priester
 Alexei Nikititsch Wolkonski (1720–1781), russischer Fürst, Generalmajor
 Andrei Michailowitsch Wolkonski (1933–2008), russischer Komponist und Cembalist

 Iwan Fjodorowitsch Wolkonski († 1641), russischer Fürst, Feldherr

 Michail Nikolajewitsch Wolkonski (1860–1917), russischer Schriftsteller und Dramatiker
 Nikita Grigorjewitsch Wolkonski (1781–1844), russischer Generalmajor und Geheimrat

 Semjon Fjodorowitsch Wolkonski (1703–1768), russischer Fürst, General der Kavallerie

Siehe auch:
 Volkonski